Ли Юнас:
 Ли, Юнас (1833—1908) — норвежский писатель, драматург и поэт.
  (1880—1940) — американский художник норвежского происхождения.
 Ли, Юнас (1899—1945) —  сын писателя Эрика Ли, внук писателя Юнаса Ли, руководитель Германских СС Норвегии, министр полиции (1941—1945).